Дмитрий Замыцкий:
 Замыцкий, Дмитрий Андреевич — наместник в Мценске во времена правления Иоанна Васильевича.
 Замыцкий, Дмитрий Петрович (?—1879) — адмирал, член Адмиралтейств-совета.